Di Napoli – famiglia di teatranti italiani
Arturo Di Napoli – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Gennaro Di Napoli – ex mezzofondista italiano
Mario Di Napoli, pseudonimo utilizzato ad inizio carriera da Mario Cappello – cantante italiano